Peter Greenaway - Brits regisseur en kunstschilder
 Roger Greenaway - Brits zanger
 Gavin Greenaway - Brits componist en dirigent
 Kate Greenaway - Brits auteur
 Greenaway (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaande auteur
 Greenaway (quadrangle) - quadrangle op Venus, vernoemd naar bovenstaande auteur